Il doppio del torneo di tennis WTA Swiss Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Betsy Nagelsen e Liz Smylie che hanno battuto in finale Laura Gildemeister e Catherine Tanvier 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Zina Garrison /  Lori McNeil (secondo turno)
 Betsy Nagelsen /  Liz Smylie (Campionesse)
 Laura Gildemeister /  Catherine Tanvier (finale)
 Jenny Byrne /  Janine Tremelling (semifinali)

 Elna Reinach /  Dianne van Rensburg (secondo turno)
 Mercedes Paz /  Raffaella Reggi-Concato (quarti di finale)
 Camille Benjamin /  Gretchen Magers (quarti di finale)
 Neige Dias /  Sabrina Goleš (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Swiss Open 1987